|-
|(24251)||1999 XL117|| align=right|14,7|| align=right|2,315|| align=right|0,154|| align=right|6,85|| align=right|3,523||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24252)||1999 XW117|| align=right|14,5|| align=right|2,275|| align=right|0,202|| align=right|5,57|| align=right|3,430||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24253)||1999 XX120|| align=right|14,9|| align=right|2,340|| align=right|0,069|| align=right|5,99|| align=right|3,580||MBA||5. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24254)||1999 XB122|| align=right|13,4|| align=right|2,574|| align=right|0,100|| align=right|14,13|| align=right|4,130||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24255)||1999 XR124|| align=right|15,0|| align=right|2,334|| align=right|0,128|| align=right|6,45|| align=right|3,565||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24256)||1999 XZ125|| align=right|14,6|| align=right|2,303|| align=right|0,185|| align=right|4,06|| align=right|3,495||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24257)||1999 XQ126|| align=right|14,6|| align=right|2,326|| align=right|0,093|| align=right|5,48|| align=right|3,546||MBA||7. december 1999||Catalina||CSS
|-
|(24258)||1999 XH127|| align=right|14,6|| align=right|2,753|| align=right|0,084|| align=right|10,20|| align=right|4,566||MBA||9. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24259)||1999 XR127|| align=right|14,5|| align=right|2,330|| align=right|0,179|| align=right|23,79|| align=right|3,556||MBA||12. december 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|24260 Kriváň||1999 XW127|| align=right|12,8|| align=right|2,596|| align=right|0,131|| align=right|14,28|| align=right|4,183||MBA||13. december 1999||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(24261)||1999 XA130|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,122|| align=right|6,23|| align=right|3,701||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24262)||1999 XG133|| align=right|13,4|| align=right|2,565|| align=right|0,178|| align=right|15,68|| align=right|4,107||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24263)||1999 XL133|| align=right|12,8|| align=right|3,010|| align=right|0,057|| align=right|9,95|| align=right|5,222||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24264)||1999 XL143|| align=right|13,7|| align=right|2,771|| align=right|0,125|| align=right|9,10|| align=right|4,612||MBA||15. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|24265 Banthonytwarog||1999 XU143|| align=right|14,7|| align=right|2,173|| align=right|0,178|| align=right|5,49|| align=right|3,203||MBA||13. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(24266)||1999 XE144|| align=right|14,8|| align=right|2,631|| align=right|0,135|| align=right|3,39|| align=right|4,268||MBA||13. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24267)||1999 XU144|| align=right|17,1|| align=right|2,384|| align=right|0,135|| align=right|1,15|| align=right|3,681||MBA||6. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24268)||1999 XN156|| align=right|14,9|| align=right|2,812|| align=right|0,009|| align=right|4,23|| align=right|4,715||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24269)||1999 XL157|| align=right|14,8|| align=right|2,398|| align=right|0,059|| align=right|6,28|| align=right|3,712||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24270)||1999 XD158|| align=right|14,1|| align=right|2,754|| align=right|0,184|| align=right|4,11|| align=right|4,570||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24271)||1999 XR159|| align=right|13,7|| align=right|2,736|| align=right|0,121|| align=right|5,71|| align=right|4,525||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24272)||1999 XE165|| align=right|13,5|| align=right|2,415|| align=right|0,066|| align=right|5,39|| align=right|3,752||MBA||8. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24273)||1999 XO166|| align=right|14,9|| align=right|2,290|| align=right|0,208|| align=right|5,37|| align=right|3,464||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24274)||1999 XN167|| align=right|14,7|| align=right|2,581|| align=right|0,174|| align=right|2,99|| align=right|4,145||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24275)||1999 XW167|| align=right|11,4|| align=right|5,152|| align=right|0,044|| align=right|12,53|| align=right|11,70||JUT||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24276)||1999 XO169|| align=right|13,4|| align=right|2,675|| align=right|0,272|| align=right|9,55|| align=right|4,375||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24277)||1999 XQ169|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,169|| align=right|4,40|| align=right|3,441||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24278)||1999 XZ170|| align=right|14,5|| align=right|2,536|| align=right|0,191|| align=right|4,57|| align=right|4,038||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24279)||1999 XR171|| align=right|11,6|| align=right|5,147|| align=right|0,074|| align=right|10,77|| align=right|11,68||JUT||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24280)||1999 XE172|| align=right|14,2|| align=right|2,345|| align=right|0,159|| align=right|5,13|| align=right|3,590||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24281)||1999 XT174|| align=right|13,9|| align=right|3,054|| align=right|0,094|| align=right|9,24|| align=right|5,335||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24282)||1999 XB179|| align=right|12,6|| align=right|3,226|| align=right|0,074|| align=right|16,38|| align=right|5,795||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24283)||1999 XE179|| align=right|13,6|| align=right|2,987|| align=right|0,129|| align=right|11,35|| align=right|5,161||MBA||10. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24284)||1999 XJ183|| align=right|13,4|| align=right|2,771|| align=right|0,236|| align=right|7,98|| align=right|4,613||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24285)||1999 XC188|| align=right|14,3|| align=right|2,724|| align=right|0,237|| align=right|8,70|| align=right|4,496||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24286)||1999 XU188|| align=right|15,5|| align=right|2,300|| align=right|0,242|| align=right|5,64|| align=right|3,487||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24287)||1999 XC189|| align=right|14,0|| align=right|2,969|| align=right|0,084|| align=right|9,33|| align=right|5,114||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24288)||1999 XR189|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,219|| align=right|6,57|| align=right|3,507||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24289)||1999 XO190|| align=right|14,7|| align=right|2,442|| align=right|0,122|| align=right|5,14|| align=right|3,816||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24290)||1999 XS190|| align=right|14,0|| align=right|2,752|| align=right|0,029|| align=right|7,67|| align=right|4,566||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24291)||1999 XJ191|| align=right|13,1|| align=right|3,107|| align=right|0,104|| align=right|17,19|| align=right|5,476||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24292)||1999 XV191|| align=right|14,4|| align=right|3,089|| align=right|0,058|| align=right|5,78|| align=right|5,428||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24293)||1999 XW191|| align=right|15,4|| align=right|2,217|| align=right|0,206|| align=right|5,08|| align=right|3,301||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24294)||1999 XE193|| align=right|14,5|| align=right|2,434|| align=right|0,219|| align=right|8,58|| align=right|3,798||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24295)||1999 XX200|| align=right|13,3|| align=right|2,766|| align=right|0,115|| align=right|8,30|| align=right|4,600||MBA||12. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24296)||1999 XW212|| align=right|15,4|| align=right|2,590|| align=right|0,128|| align=right|5,36|| align=right|4,166||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24297)||1999 XZ213|| align=right|14,7|| align=right|2,684|| align=right|0,052|| align=right|6,77|| align=right|4,397||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24298)||1999 XC221|| align=right|12,9|| align=right|2,699|| align=right|0,181|| align=right|12,00|| align=right|4,433||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24299)||1999 XE221|| align=right|13,0|| align=right|3,027|| align=right|0,032|| align=right|9,53|| align=right|5,266||MBA||14. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24300)||1999 XX223|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,215|| align=right|3,49|| align=right|3,618||MBA||13. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24301)||1999 XZ233|| align=right|14,9|| align=right|2,723|| align=right|0,106|| align=right|6,31|| align=right|4,492||MBA||4. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24302)||1999 XP242|| align=right|13,6|| align=right|2,650|| align=right|0,221|| align=right|14,17|| align=right|4,313||MBA||13. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|24303 Michaelrice||1999 YY|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,176|| align=right|6,21|| align=right|3,474||MBA||16. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|24304 Lynnrice||1999 YZ|| align=right|15,0|| align=right|2,328|| align=right|0,125|| align=right|6,88|| align=right|3,551||MBA||16. december 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|24305 Darrellparnell||1999 YG4|| align=right|14,3|| align=right|2,973|| align=right|0,084|| align=right|10,26|| align=right|5,126||MBA||26. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(24306)||1999 YE5|| align=right|13,9|| align=right|2,641|| align=right|0,176|| align=right|9,39|| align=right|4,292||MBA||27. december 1999||Moriyama||Y. Ikari
|-
|(24307)||1999 YB7|| align=right|13,5|| align=right|3,168|| align=right|0,102|| align=right|18,03|| align=right|5,637||MBA||30. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|24308 Cowenco||1999 YC9|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,076|| align=right|1,60|| align=right|5,100||MBA||29. december 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(24309)||1999 YF9|| align=right|13,2|| align=right|2,598|| align=right|0,111|| align=right|9,27|| align=right|4,186||MBA||31. december 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24310)||1999 YT9|| align=right|13,8|| align=right|2,771|| align=right|0,131|| align=right|10,07|| align=right|4,611||MBA||31. december 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24311)||1999 YS15|| align=right|14,2|| align=right|2,807|| align=right|0,058|| align=right|3,14|| align=right|4,703||MBA||31. december 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24312)||1999 YO22|| align=right|12,4|| align=right|5,235|| align=right|0,106|| align=right|16,69|| align=right|11,98||JUT||31. december 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24313)||1999 YR27|| align=right|10,9|| align=right|5,269|| align=right|0,086|| align=right|18,16|| align=right|12,10||JUT||30. december 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24314)||2000 AQ2|| align=right|12,7|| align=right|3,191|| align=right|0,125|| align=right|11,01|| align=right|5,699||MBA||3. januar 2000||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(24315)||2000 AV4|| align=right|13,5|| align=right|3,106|| align=right|0,115|| align=right|00,83|| align=right|5,472||MBA||4. januar 2000||Oaxaca||J. M. Roe
|-
|(24316)||2000 AQ11|| align=right|15,4|| align=right|2,659|| align=right|0,092|| align=right|2,80|| align=right|4,335||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24317)||2000 AL12|| align=right|15,5|| align=right|2,365|| align=right|0,140|| align=right|4,28|| align=right|3,636||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24318)||2000 AE14|| align=right|14,7|| align=right|2,428|| align=right|0,183|| align=right|1,97|| align=right|3,783||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24319)||2000 AY15|| align=right|14,3|| align=right|2,463|| align=right|0,231|| align=right|6,07|| align=right|3,864||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24320)||2000 AS17|| align=right|13,6|| align=right|2,975|| align=right|0,103|| align=right|8,66|| align=right|5,131||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24321)||2000 AO23|| align=right|13,7|| align=right|3,152|| align=right|0,072|| align=right|2,45|| align=right|5,594||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24322)||2000 AM43|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,120|| align=right|5,07|| align=right|3,772||MBA||4. januar 2000||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(24323)||2000 AW49|| align=right|14,6|| align=right|2,944|| align=right|0,064|| align=right|1,24|| align=right|5,050||MBA||5. januar 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(24324)||2000 AT51|| align=right|12,7|| align=right|3,006|| align=right|0,105|| align=right|8,73|| align=right|5,210||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24325)||2000 AB52|| align=right|15,0|| align=right|2,400|| align=right|0,090|| align=right|5,85|| align=right|3,718||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24326)||2000 AS53|| align=right|13,7|| align=right|3,111|| align=right|0,109|| align=right|2,50|| align=right|5,485||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24327)||2000 AB54|| align=right|13,2|| align=right|3,045|| align=right|0,093|| align=right|10,71|| align=right|5,311||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24328)||2000 AF54|| align=right|14,2|| align=right|2,286|| align=right|0,201|| align=right|7,62|| align=right|3,455||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24329)||2000 AR56|| align=right|13,7|| align=right|3,051|| align=right|0,076|| align=right|7,96|| align=right|5,329||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24330)||2000 AC66|| align=right|13,5|| align=right|3,023|| align=right|0,072|| align=right|3,04|| align=right|5,254||MBA||4. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24331)||2000 AL68|| align=right|14,4|| align=right|2,441|| align=right|0,083|| align=right|7,07|| align=right|3,813||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24332)||2000 AK69|| align=right|15,5|| align=right|2,402|| align=right|0,195|| align=right|3,30|| align=right|3,723||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24333)||2000 AA70|| align=right|14,6|| align=right|2,636|| align=right|0,086|| align=right|5,73|| align=right|4,279||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24334)||2000 AL71|| align=right|14,6|| align=right|2,655|| align=right|0,093|| align=right|4,12|| align=right|4,326||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24335)||2000 AG76|| align=right|13,4|| align=right|2,554|| align=right|0,133|| align=right|12,92|| align=right|4,080||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24336)||2000 AD77|| align=right|14,0|| align=right|2,391|| align=right|0,234|| align=right|12,46|| align=right|3,697||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24337)||2000 AF77|| align=right|14,9|| align=right|2,294|| align=right|0,145|| align=right|7,52|| align=right|3,474||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24338)||2000 AE80|| align=right|14,5|| align=right|3,211|| align=right|0,086|| align=right|5,14|| align=right|5,754||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24339)||2000 AK84|| align=right|14,6|| align=right|2,388|| align=right|0,103|| align=right|10,04|| align=right|3,689||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24340)||2000 AP84|| align=right|11,9|| align=right|5,198|| align=right|0,149|| align=right|6,08|| align=right|11,85||JUT||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24341)||2000 AJ87|| align=right|11,5|| align=right|5,213|| align=right|0,066|| align=right|14,20|| align=right|11,90||JUT||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24342)||2000 AV87|| align=right|13,3|| align=right|2,973|| align=right|0,066|| align=right|11,19|| align=right|5,126||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24343)||2000 AS88|| align=right|13,3|| align=right|2,972|| align=right|0,086|| align=right|11,35|| align=right|5,124||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24344)||2000 AB99|| align=right|15,4|| align=right|2,259|| align=right|0,143|| align=right|3,32|| align=right|3,394||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24345)||2000 AU99|| align=right|14,5|| align=right|2,537|| align=right|0,076|| align=right|2,97|| align=right|4,040||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24346)||2000 AK100|| align=right|14,6|| align=right|3,166|| align=right|0,170|| align=right|6,25|| align=right|5,632||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24347)||2000 AF102|| align=right|15,1|| align=right|2,277|| align=right|0,129|| align=right|6,52|| align=right|3,436||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24348)||2000 AO102|| align=right|15,4|| align=right|2,253|| align=right|0,222|| align=right|6,47|| align=right|3,381||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24349)||2000 AA103|| align=right|15,2|| align=right|2,390|| align=right|0,211|| align=right|4,41|| align=right|3,693||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24350)||2000 AJ103|| align=right|13,5|| align=right|2,987|| align=right|0,032|| align=right|10,98|| align=right|5,161||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24351)||2000 AD104|| align=right|15,0|| align=right|2,315|| align=right|0,109|| align=right|6,25|| align=right|3,521||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24352)||2000 AE104|| align=right|14,7|| align=right|2,319|| align=right|0,082|| align=right|6,67|| align=right|3,530||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24353)||2000 AG104|| align=right|14,4|| align=right|3,082|| align=right|0,091|| align=right|9,23|| align=right|5,410||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24354)||2000 AA105|| align=right|15,5|| align=right|3,044|| align=right|0,185|| align=right|5,34|| align=right|5,310||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24355)||2000 AJ111|| align=right|13,7|| align=right|3,124|| align=right|0,128|| align=right|6,36|| align=right|5,520||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24356)||2000 AO114|| align=right|13,6|| align=right|2,594|| align=right|0,192|| align=right|13,11|| align=right|4,178||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24357)||2000 AC115|| align=right|11,8|| align=right|5,310|| align=right|0,062|| align=right|8,81|| align=right|12,24||JUT||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24358)||2000 AV117|| align=right|13,6|| align=right|3,145|| align=right|0,123|| align=right|4,75|| align=right|5,576||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24359)||2000 AS118|| align=right|13,6|| align=right|2,580|| align=right|0,137|| align=right|15,85|| align=right|4,144||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24360)||2000 AG120|| align=right|13,3|| align=right|3,058|| align=right|0,116|| align=right|10,33|| align=right|5,346||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24361)||2000 AK120|| align=right|13,7|| align=right|3,356|| align=right|0,071|| align=right|5,55|| align=right|6,146||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24362)||2000 AR120|| align=right|12,2|| align=right|2,929|| align=right|0,031|| align=right|8,69|| align=right|5,012||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24363)||2000 AH121|| align=right|13,4|| align=right|3,092|| align=right|0,108|| align=right|15,32|| align=right|5,437||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24364)||2000 AK121|| align=right|13,6|| align=right|2,553|| align=right|0,195|| align=right|9,91|| align=right|4,077||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24365)||2000 AE124|| align=right|14,0|| align=right|2,661|| align=right|0,131|| align=right|9,88|| align=right|4,340||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24366)||2000 AY124|| align=right|13,6|| align=right|2,980|| align=right|0,093|| align=right|10,15|| align=right|5,144||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24367)||2000 AC126|| align=right|13,5|| align=right|2,463|| align=right|0,260|| align=right|13,24|| align=right|3,864||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24368)||2000 AQ127|| align=right|13,7|| align=right|2,667|| align=right|0,216|| align=right|3,56|| align=right|4,355||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24369)||2000 AE132|| align=right|14,3|| align=right|3,120|| align=right|0,097|| align=right|6,32|| align=right|5,511||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24370)||2000 AX139|| align=right|15,3|| align=right|2,367|| align=right|0,134|| align=right|6,93|| align=right|3,640||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24371)||2000 AC140|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,241|| align=right|7,21|| align=right|3,570||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24372)||2000 AG140|| align=right|15,6|| align=right|2,384|| align=right|0,132|| align=right|7,50|| align=right|3,680||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24373)||2000 AN143|| align=right|13,8|| align=right|2,734|| align=right|0,255|| align=right|12,01|| align=right|4,520||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24374)||2000 AV143|| align=right|13,0|| align=right|2,988|| align=right|0,095|| align=right|11,41|| align=right|5,165||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24375)||2000 AU144|| align=right|13,1|| align=right|2,629|| align=right|0,137|| align=right|13,43|| align=right|4,261||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24376)||2000 AB152|| align=right|15,1|| align=right|2,309|| align=right|0,185|| align=right|6,25|| align=right|3,508||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24377)||2000 AO154|| align=right|13,3|| align=right|2,773|| align=right|0,126|| align=right|6,54|| align=right|4,617||MBA||2. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24378)||2000 AZ154|| align=right|15,4|| align=right|2,835|| align=right|0,096|| align=right|2,03|| align=right|4,773||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24379)||2000 AW158|| align=right|13,9|| align=right|3,057|| align=right|0,063|| align=right|10,65|| align=right|5,344||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24380)||2000 AA160|| align=right|11,2|| align=right|5,219|| align=right|0,082|| align=right|7,20|| align=right|11,93||JUT||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24381)||2000 AA166|| align=right|12,9|| align=right|3,158|| align=right|0,042|| align=right|14,70|| align=right|5,610||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24382)||2000 AG169|| align=right|15,1|| align=right|2,306|| align=right|0,170|| align=right|10,66|| align=right|3,502||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24383)||2000 AC170|| align=right|13,7|| align=right|2,730|| align=right|0,066|| align=right|16,26|| align=right|4,509||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24384)||2000 AR171|| align=right|13,1|| align=right|2,773|| align=right|0,226|| align=right|7,86|| align=right|4,618||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24385)||2000 AM172|| align=right|14,5|| align=right|2,749|| align=right|0,126|| align=right|8,00|| align=right|4,556||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24386)||2000 AV172|| align=right|15,0|| align=right|2,739|| align=right|0,127|| align=right|8,51|| align=right|4,531||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24387)||2000 AB174|| align=right|15,3|| align=right|2,735|| align=right|0,132|| align=right|6,46|| align=right|4,523||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24388)||2000 AB175|| align=right|12,6|| align=right|3,046|| align=right|0,164|| align=right|14,92|| align=right|5,315||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24389)||2000 AA177|| align=right|14,2|| align=right|2,710|| align=right|0,131|| align=right|12,22|| align=right|4,461||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24390)||2000 AD177|| align=right|11,5|| align=right|5,259|| align=right|0,056|| align=right|12,63|| align=right|12,06||JUT||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24391)||2000 AU178|| align=right|12,6|| align=right|2,589|| align=right|0,184|| align=right|13,55|| align=right|4,165||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24392)||2000 AD179|| align=right|13,4|| align=right|3,232|| align=right|0,127|| align=right|10,50|| align=right|5,810||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24393)||2000 AG183|| align=right|14,0|| align=right|2,966|| align=right|0,045|| align=right|8,76|| align=right|5,108||MBA||7. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24394)||2000 AD186|| align=right|14,9|| align=right|2,370|| align=right|0,134|| align=right|11,29|| align=right|3,649||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24395)||2000 AR186|| align=right|15,9|| align=right|2,343|| align=right|0,200|| align=right|10,23|| align=right|3,586||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24396)||2000 AS186|| align=right|14,4|| align=right|3,046|| align=right|0,134|| align=right|11,10|| align=right|5,316||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24397)||2000 AT186|| align=right|15,1|| align=right|2,414|| align=right|0,143|| align=right|8,14|| align=right|3,751||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24398)||2000 AZ187|| align=right|14,5|| align=right|2,606|| align=right|0,062|| align=right|11,96|| align=right|4,207||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24399)||2000 AB188|| align=right|14,4|| align=right|2,541|| align=right|0,096|| align=right|13,31|| align=right|4,050||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24400)||2000 AF192|| align=right|13,6|| align=right|3,125|| align=right|0,040|| align=right|16,45|| align=right|5,523||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24401)||2000 AS192|| align=right|14,1|| align=right|2,540|| align=right|0,189|| align=right|12,82|| align=right|4,049||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24402)||2000 AT192|| align=right|13,7|| align=right|2,661|| align=right|0,220|| align=right|16,28|| align=right|4,341||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24403)||2000 AX193|| align=right|10,9|| align=right|5,237|| align=right|0,029|| align=right|22,56|| align=right|11,99||JUT||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24404)||2000 AB194|| align=right|12,2|| align=right|2,998|| align=right|0,054|| align=right|10,49|| align=right|5,191||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24405)||2000 AT197|| align=right|13,6|| align=right|3,073|| align=right|0,111|| align=right|9,79|| align=right|5,385||MBA||8. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24406)||2000 AR199|| align=right|14,3|| align=right|2,651|| align=right|0,177|| align=right|16,12|| align=right|4,315||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24407)||2000 AJ200|| align=right|14,0|| align=right|2,706|| align=right|0,093|| align=right|15,35|| align=right|4,450||MBA||9. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24408)||2000 AH214|| align=right|13,7|| align=right|3,155|| align=right|0,144|| align=right|1,43|| align=right|5,603||MBA||6. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24409)||2000 AH235|| align=right|14,5|| align=right|3,163|| align=right|0,132|| align=right|00,55|| align=right|5,623||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24410)||2000 AZ236|| align=right|14,3|| align=right|2,241|| align=right|0,172|| align=right|6,59|| align=right|3,354||MBA||5. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24411)||2000 AU240|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,154|| align=right|11,25|| align=right|4,222||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24412)||2000 AM243|| align=right|13,0|| align=right|3,147|| align=right|0,060|| align=right|16,99|| align=right|5,581||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24413)||2000 AN243|| align=right|12,8|| align=right|3,204|| align=right|0,043|| align=right|12,33|| align=right|5,733||MBA||7. januar 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24414)||2000 AJ246|| align=right|13,0|| align=right|2,611|| align=right|0,141|| align=right|15,41|| align=right|4,218||MBA||13. januar 2000||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(24415)||2000 AA251|| align=right|13,8|| align=right|3,195|| align=right|0,154|| align=right|00,52|| align=right|5,709||MBA||3. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24416)||2000 BF2|| align=right|13,8|| align=right|3,173|| align=right|0,148|| align=right|2,03|| align=right|5,652||MBA||25. januar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24417)||2000 BK5|| align=right|13,2|| align=right|2,545|| align=right|0,154|| align=right|12,80|| align=right|4,059||MBA||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24418)||2000 BA7|| align=right|12,6|| align=right|2,776|| align=right|0,060|| align=right|17,32|| align=right|4,623||MBA||27. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24419)||2000 BE16|| align=right|13,3|| align=right|2,756|| align=right|0,199|| align=right|12,06|| align=right|4,574||MBA||29. januar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24420)||2000 BU22|| align=right|11,5|| align=right|5,260|| align=right|0,058|| align=right|8,49|| align=right|12,07||JUT||29. januar 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(24421)||2000 BQ33|| align=right|14,4|| align=right|2,777|| align=right|0,092|| align=right|5,35|| align=right|4,628||MBA||30. januar 2000||Catalina||CSS
|-
|(24422)||2000 CF3|| align=right|15,1|| align=right|2,368|| align=right|0,045|| align=right|6,54|| align=right|3,643||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24423)||2000 CR3|| align=right|13,4|| align=right|2,975|| align=right|0,105|| align=right|9,23|| align=right|5,130||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24424)||2000 CS5|| align=right|14,0|| align=right|2,984|| align=right|0,062|| align=right|10,58|| align=right|5,153||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24425)||2000 CW6|| align=right|13,8|| align=right|2,629|| align=right|0,228|| align=right|8,01|| align=right|4,262||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24426)||2000 CR12|| align=right|12,5|| align=right|5,256|| align=right|0,084|| align=right|7,38|| align=right|12,05||JUT||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24427)||2000 CN21|| align=right|13,8|| align=right|2,649|| align=right|0,251|| align=right|13,56|| align=right|4,312||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24428)||2000 CZ26|| align=right|13,3|| align=right|2,658|| align=right|0,240|| align=right|11,26|| align=right|4,333||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24429)||2000 CV27|| align=right|13,3|| align=right|3,176|| align=right|0,169|| align=right|00,98|| align=right|5,658||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24430)||2000 CN35|| align=right|14,3|| align=right|2,569|| align=right|0,259|| align=right|7,88|| align=right|4,118||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24431)||2000 CR45|| align=right|12,8|| align=right|3,163|| align=right|0,057|| align=right|9,27|| align=right|5,624||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24432)||2000 CT48|| align=right|14,4|| align=right|2,532|| align=right|0,169|| align=right|5,85|| align=right|4,028||MBA||2. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24433)||2000 CF83|| align=right|12,7|| align=right|2,780|| align=right|0,145|| align=right|10,04|| align=right|4,634||MBA||4. februar 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24434)||2000 CY112|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,236|| align=right|5,15|| align=right|4,272||MBA||7. februar 2000||Catalina||CSS
|-
|(24435)||2000 DN|| align=right|13,8|| align=right|3,000|| align=right|0,192|| align=right|1,23|| align=right|5,194||MBA||23. februar 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(24436)||2000 ES56|| align=right|14,1|| align=right|2,376|| align=right|0,236|| align=right|5,57|| align=right|3,663||MBA||8. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24437)||2000 EW93|| align=right|12,4|| align=right|3,044|| align=right|0,103|| align=right|9,86|| align=right|5,311||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24438)||2000 EV94|| align=right|15,0|| align=right|2,371|| align=right|0,096|| align=right|5,64|| align=right|3,650||MBA||9. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24439)||2000 EM144|| align=right|13,3|| align=right|3,250|| align=right|0,043|| align=right|14,93|| align=right|5,857||MBA||3. marec 2000||Catalina||CSS
|-
|(24440)||2000 FB1|| align=right|12,4|| align=right|3,158|| align=right|0,191|| align=right|25,58|| align=right|5,612||MBA||26. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24441)||2000 FM29|| align=right|15,0|| align=right|2,253|| align=right|0,157|| align=right|4,16|| align=right|3,381||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24442)||2000 GM122|| align=right|14,2|| align=right|2,571|| align=right|0,217|| align=right|18,16|| align=right|4,122||MBA||10. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(24443)||2000 OG|| align=right|16,2|| align=right|2,314|| align=right|0,822|| align=right|25,89|| align=right|3,518||APL||21. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24444)||2000 OP32|| align=right|11,2|| align=right|5,208|| align=right|0,055|| align=right|6,88|| align=right|11,89||JUT||30. julij 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24445)||2000 PM8|| align=right|14,7|| align=right|2,211|| align=right|0,546|| align=right|23,87|| align=right|3,287||AMR||2. avgust 2000||Mauna Kea||C. Veillet
|-
|(24446)||2000 PR25|| align=right|11,2|| align=right|5,266|| align=right|0,079|| align=right|25,28|| align=right|12,09||JUT||4. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24447)||2000 QY1|| align=right|17,5|| align=right|1,724|| align=right|0,236|| align=right|12,25|| align=right|2,264||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24448)||2000 QE42|| align=right|11,4|| align=right|5,198|| align=right|0,052|| align=right|8,84|| align=right|11,86||JUT||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24449)||2000 QL63|| align=right|11,0|| align=right|5,233|| align=right|0,050|| align=right|36,92|| align=right|11,97||JUT||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|24450 Victorchang||2000 QC69|| align=right|14,6|| align=right|2,958|| align=right|0,119|| align=right|2,41|| align=right|5,085||MBA||29. avgust 2000||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(24451)||2000 QS104|| align=right|11,0|| align=right|5,292|| align=right|0,129|| align=right|21,38|| align=right|12,18||JUT||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24452)||2000 QU167|| align=right|11,1|| align=right|5,169|| align=right|0,064|| align=right|6,87|| align=right|11,75||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24453)||2000 QG173|| align=right|11,0|| align=right|5,214|| align=right|0,054|| align=right|9,76|| align=right|11,91||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24454)||2000 QF198|| align=right|11,7|| align=right|5,060|| align=right|0,033|| align=right|4,18|| align=right|11,38||JUT||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24455)||2000 QF222|| align=right|12,8|| align=right|3,052|| align=right|0,055|| align=right|11,73|| align=right|5,331||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24456)||2000 RO25|| align=right|11,0|| align=right|5,167|| align=right|0,043|| align=right|8,08|| align=right|11,75||JUT||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24457)||2000 RX76|| align=right|14,6|| align=right|1,929|| align=right|0,088|| align=right|23,17|| align=right|2,678||MBA||6. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24458)||2000 RP100|| align=right|11,6|| align=right|5,172|| align=right|0,088|| align=right|18,26|| align=right|11,77||JUT||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24459)||2000 RF103|| align=right|11,4|| align=right|5,291|| align=right|0,117|| align=right|15,50|| align=right|12,17||JUT||5. september 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24460)||2000 RF105|| align=right|12,9|| align=right|2,594|| align=right|0,113|| align=right|12,75|| align=right|4,177||MBA||7. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24461)||2000 SZ3|| align=right|13,0|| align=right|3,116|| align=right|0,128|| align=right|16,96|| align=right|5,501||MBA||20. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24462)||2000 SS107|| align=right|14,7|| align=right|3,219|| align=right|0,132|| align=right|4,02|| align=right|5,774||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24463)||2000 SO123|| align=right|13,4|| align=right|2,792|| align=right|0,095|| align=right|7,25|| align=right|4,665||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24464)||2000 SX124|| align=right|14,3|| align=right|2,406|| align=right|0,112|| align=right|5,35|| align=right|3,730||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24465)||2000 SX155|| align=right|14,4|| align=right|1,926|| align=right|0,086|| align=right|21,66|| align=right|2,672||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24466)||2000 SC156|| align=right|13,1|| align=right|2,985|| align=right|0,147|| align=right|13,41|| align=right|5,157||MBA||24. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24467)||2000 SS165|| align=right|11,4|| align=right|5,236|| align=right|0,100|| align=right|16,41|| align=right|11,98||JUT||23. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24468)||2000 SY221|| align=right|13,1|| align=right|2,770|| align=right|0,172|| align=right|9,86|| align=right|4,609||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24469)||2000 SN287|| align=right|14,0|| align=right|2,601|| align=right|0,127|| align=right|12,79|| align=right|4,195||MBA||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24470)||2000 SJ310|| align=right|11,1|| align=right|5,176|| align=right|0,083|| align=right|24,02|| align=right|11,78||JUT||26. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24471)||2000 SH313|| align=right|11,1|| align=right|5,316|| align=right|0,046|| align=right|26,97|| align=right|12,26||JUT||27. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24472)||2000 SY317|| align=right|11,1|| align=right|5,131|| align=right|0,047|| align=right|21,22|| align=right|11,62||JUT||30. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24473)||2000 UK98|| align=right|13,3|| align=right|2,258|| align=right|0,110|| align=right|5,50|| align=right|3,391||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24474)||2000 VE2|| align=right|14,9|| align=right|2,346|| align=right|0,176|| align=right|7,97|| align=right|3,593||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24475)||2000 VN2|| align=right|16,5|| align=right|1,975|| align=right|0,441|| align=right|14,65|| align=right|2,776||AMR||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24476)||2000 WE68|| align=right|12,9|| align=right|2,595|| align=right|0,141|| align=right|14,68|| align=right|4,179||MBA||29. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(24477)||2000 WH87|| align=right|12,5|| align=right|3,047|| align=right|0,107|| align=right|12,60|| align=right|5,319||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24478)||2000 WC145|| align=right|12,6|| align=right|3,134|| align=right|0,211|| align=right|26,35|| align=right|5,549||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24479)||2000 WU157|| align=right|11,8|| align=right|5,147|| align=right|0,088|| align=right|21,76|| align=right|11,68||JUT||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24480)||2000 WA191|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,039|| align=right|11,25|| align=right|4,613||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24481)||2000 XO9|| align=right|15,9|| align=right|1,920|| align=right|0,090|| align=right|18,10|| align=right|2,659||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24482)||2000 XV49|| align=right|13,4|| align=right|2,650|| align=right|0,243|| align=right|14,67|| align=right|4,314||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24483)||2000 XK50|| align=right|14,3|| align=right|2,419|| align=right|0,213|| align=right|11,13|| align=right|3,763||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24484)||2000 YV49|| align=right|16,7|| align=right|2,383|| align=right|0,085|| align=right|2,09|| align=right|3,678||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24485)||2000 YL102|| align=right|11,0|| align=right|5,149|| align=right|0,042|| align=right|13,27|| align=right|11,69||JUT||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24486)||2000 YR102|| align=right|10,9|| align=right|5,193|| align=right|0,076|| align=right|8,29|| align=right|11,84||JUT||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24487)||2000 YT105|| align=right|14,0|| align=right|2,642|| align=right|0,120|| align=right|12,11|| align=right|4,295||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24488)||2000 YY111|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,188|| align=right|7,42|| align=right|3,468||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24489)||2000 YC117|| align=right|15,4|| align=right|2,176|| align=right|0,196|| align=right|3,95|| align=right|3,210||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24490)||2000 YK122|| align=right|14,0|| align=right|2,462|| align=right|0,193|| align=right|11,52|| align=right|3,863||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24491)||2000 YT123|| align=right|13,5|| align=right|3,277|| align=right|0,110|| align=right|2,18|| align=right|5,930||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24492)||2000 YQ131|| align=right|15,1|| align=right|2,634|| align=right|0,080|| align=right|1,31|| align=right|4,274||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24493)||2000 YT131|| align=right|14,7|| align=right|2,912|| align=right|0,040|| align=right|3,19|| align=right|4,970||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24494)||2000 YH132|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,125|| align=right|3,30|| align=right|3,762||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24495)||2001 AV1|| align=right|15,4|| align=right|2,171|| align=right|0,363|| align=right|29,74|| align=right|3,198||MBA||2. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(24496)||2001 AV17|| align=right|15,1|| align=right|2,624|| align=right|0,222|| align=right|5,03|| align=right|4,250||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24497)||2001 AE18|| align=right|13,1|| align=right|3,189|| align=right|0,133|| align=right|14,25|| align=right|5,694||MBA||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24498)||2001 AC25|| align=right|11,5|| align=right|5,261|| align=right|0,036|| align=right|13,01|| align=right|12,07||JUT||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24499)||2001 AL30|| align=right|13,8|| align=right|2,734|| align=right|0,192|| align=right|5,54|| align=right|4,520||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(24500)||2001 AX33|| align=right|14,5|| align=right|2,598|| align=right|0,247|| align=right|11,87|| align=right|4,186||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov